10-й избирательный округ департамента Нор включает семь городов округа Лилль, в том числе большую часть города Туркуэн. Общее число избирателей, включённых в списки для голосования в 2017 г. - 88 008 чел. 

Действующим депутатом Национального собрания по 10-му округу является Венсан Леду (Республиканцы).

Результаты выборов 
Выборы депутатов Национального собрания 2017 г.:

Отдельные выборы депутата Национального собрания 2016 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:

См. также 
 Департамент Нор
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор

Ссылки 

Избирательные округа Франции